Минарди М195 е болид от Формула 1 направен от отбора на Минарди за сезон 1995. Кола №24 е за Лука Бадоер заедно с Пиерлуиджи Мартини и неговия номер №23. Италианеца обаче прекратява кариерата си като пилот от Формула 1 след Германската ГП и на негово място е протугалеца Педро Лами. Тест-пилот е Джанкарло Фисикела. Двигатели са Форд EDM 3.0 V8. Главни спонсори са Доймо и Валеверде.

Минарди М195B 
Болида бе модифициран за сезон 1996. Пилоти са Педро Лами с номер 20 и трима пилоти с номер 21. Това са Джанкарло Фисикела, Тарсо Маркес и Джовани Лаваги.

Болиди от Формула 1